Hekserij, het gebruik van bovennatuurlijke krachten
 een aanhanger van wicca wordt vaak ook een heks genoemd

Plaatsen:
 Heks (België), deelgemeente van Heers in Belgisch Limburg
 Kasteel van Heks, een 18e-eeuws jachtslot in Heks

Zie ook 
 Hekserij (doorverwijspagina)